Уездцы — название населённых пунктов на Украине:

 Уездцы — село в Здолбуновском районе Ровненской области.
 Уездцы — село в Млиновском районе Ровненской области.